het snoepje: pepermuntje pepermunt (snoep) 
 de plant: pepermunt